Als Zärtlinge werden einige Pilzarten aus der Gattung der Rötlinge (Entoloma) bezeichnet, die folgenden Untergattungen angehören:

 Alboleptonia
 Leptonia
 Paraleptonia